Атла́нта — женская производная форма имени греческого титана Атланта; употребляется главным образом по отношению к судам и городам, которые в англоязычной традиции персонифицируются при помощи женского рода.

Топоним

США 
 Атланта — город в США, столица и крупнейший город в штате Джорджия.
 Атланта (Висконсин)
 Атланта (Иллинойс)
 Атланта (Индиана)
 Атланта (Канзас)
 Атланта (Луизиана)
 Атланта — тауншип в округе Бекер, Миннесота, США.
 Атланта (Миссури)
 Атланта (Мичиган)
 Атланта (Небраска)
 Атланта (Техас)

Канада 
 Атланта (Новая Шотландия)

Боевые корабли ВМС США 
 Атланта (броненосец, 1863)
 Атланта (крейсер, 1884)
 Атланта (лёгкий крейсер, 1941)
 Атланта (АПЛ, 1978)

Футбольные клубы 
 «Атланта» — аргентинский клуб из Буэнос-Айреса.
 «Атланта Юнайтед» — американский футбольный клуб из города Атланта.
 «Атланте» — мексиканский клуб из Канкуна.
 «Атлантас» — литовский футбольный клуб из Клайпеды.

Другое 
 «Атланта» — четырёхзвёздочный отель в Роттердаме.
 «Атланта» () — американский телесериал, созданный Дональдом Гловером, вышедший в 2016 году на канале FX.
 Атланты () — род морских брюхоногих моллюсков.
 «Атланта» — тип лёгких крейсеров флота США времён Второй мировой войны.

См. также